De Rally van Zweden 2015, formeel 63rd Rally Sweden, was de 63e editie van de Rally van Zweden en de tweede ronde van het wereldkampioenschap rally in 2015. Het was de 534e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Karlstad.

Verslag 
Ook in Zweden was het Sébastien Ogier die aan het langste eind trok, al werd het dit keer pas op het laatste moment beslist in het voordeel van de wereldkampioen. Alle drie de Volkswagen-rijders raakten op een eigen moment van de weg en daardoor vast te zitten in de sneeuwbanken die de proeven kenmerken; Ogier en Jari-Matti Latvala nota bene op dezelfde proef aan het einde van de eerste etappe, alleen betekende het voor de laatstgenoemde een definitieve streep door een goede klassering, terwijl Ogier er met een relatief klein tijdsverlies vanaf kwam. Andreas Mikkelsen voerde vervolgens lange tijd het klassement aan, al werd hij even door Hyundai's Thierry Neuville voorbijgegaan, om tijdens de start van de slotetappe de leiding weer in handen te nemen. Voor de laatste klassementsproef stevende het af op een nauw secondeduel, waarin Ogier na een flinke opmars Mikkelsen's grootste bedreiging was om hem zijn eerste overwinning in het WK te weigeren. Uiteindelijk was het Mikkelsen zelf die zijn kans hierop voor het grootste deel verspilde; ook hij kwam door een stuurfout even vast te zitten in een sneeuwbank en viel terug tot derde in het klassement, met Neuville die de twee Volkswagens zou scheiden van elkaar met een verdienstelijke tweede plaats.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Power Stage  
 Extra punten werden verdeeld voor de drie beste tijden over de 15,87 kilometer lange Power Stage aan het einde van de rally.

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Zwe
Rally van Zweden